Круто́вский сельсове́т — сельское поселение в Щигровском районе Курской области. 
Административный центр — деревня Крутое.

География 
Населённые пункты Крутовского сельсовета расположены по берегам реки Рать и её притоков.

История 
Крутовский сельсовет существовал на территории Щигровского района после Великой Отечественной войны.

В июне 1954 года во исполнение Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «Об укрупнении сельских Советов» Крутовский сельсовет был упразднён, а населённые пункты, входившие в него, были включены в состав Озёрского сельсовета.

В 1960 году Озёрский сельсовет был упразднён, а его населённые пункты были переданы в состав Мелехинского сельсовета.

4 мая 1967 года на территории Щигровского района был вновь образован Крутовский сельсовет, в его состав были включены деревни Крутое, Карек, Колодезки, Кунач, Матвеевка, Интернациональная, Озёрки, 1-й и 2-й Патепник, посёлок Калинина и посёлок Суходол из Мелехинского сельсовета.

В апреле 1978 года был зарегистрирован посёлок Плодовый Крутовского сельсовета.

В сентябре 1979 года был восстановлен Озёрский сельсовет. Из Крутовского сельсовета в его состав были переданы: деревни Интернациональная, Колодезки, Озёрки, Матвеевка, посёлки Плодовый и Суходол.

Крутовский сельсовет получил статус сельского поселения в соответствии с законом Курской области №48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области» от 14 октября 2004 года.

Население

Состав сельского поселения

Транспорт 
Населённые пункты Крутовского сельсовета связаны автомобильными дорогами с твёрдым покрытием с Мелехинским и Охочевским сельсоветами, осуществляется пригородное автобусное сообщение с городом Щигры.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования

Муниципальные образования Щигровского района
Сельские поселения Курской области